Isabela kan syfta på

 Isabela (provins) – en provins i Filippinerna, på ön Luzon
 Isabela (Basilan) – en stad i Filippinerna, på ön Basilan
 Isabela (ö) – en ö i Galapagosöarna
 Isabela – en alternativ stavning av kvinnonamnet Isabella